

Film 
 Hybrid  – film del 1998 diretto da Fred Olen Ray
 Hybrid  – film del 2000 diretto da Monteith McCollum
 Hybrid  – film TV del 2007 diretto da Yelena Lanskaya

Musica 
 Hybrid  – gruppo musicale gallese
 Hybrid  – gruppo musicale spagnolo
 Hybrid  – album di Michael Brook con Brian Eno e Daniel Lanois del 1985
 Hybrid  – album dei Venturia del 2008
 Hybrid  – album di Gary Numan del 2008
 Hybrid  – split EP dei Melody Fall e Better Luck Next Time del 2008
 Hybrid  – album di Tiago della Vega del 2009

Altro 
 Hybrid – casa di produzione cinematografica e televisiva statunitense
 Hybrid  – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Hybrid  – videogioco del 2012

Pagine correlate 
Hybrids